In 1986 werd de 30ste editie van het Campeonato Brasileiro Série A gespeeld, de hoogste voetbalcompetitie in Brazilië. De officiële naam in die tijd was Copa Brasil. De competitie werd gespeeld van 30 augustus 1986 tot 25 februari 1987. São Paulo werd kampioen.

Format
Het oorspronkelijke format ging niet door omdat Vasco da Gama hiervoor niet geselecteerd werd en naar de rechtbank stapte. Hierdoor dokterde de voetbalbond een nieuw format uit. 

Er namen 44 teams deel aan de competitie. Ze werden verdeeld over vier groepen van elf, de zes beste van elke groep plaatsten zich plus de acht beste van de vier groepen samen. Tegelijkertijd werd het paralleltoernooi gespeeld, dit stond gelijk met de Série B. Hierin speelden 36 clubs die over vier groepen van negen verdeeld werden, de groepswinnaar plaatste zich voor de tweede fase van de Série A. 

In de tweede fase werden de 36 clubs verdeeld over vier groepen van negen, waarvan de top vier zich plaatste voor de derde fase, de knock-outfase.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Parallel toernooi (Série B)

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Tweede fase

Groep I

Groep J

Groep K

Groep L

Derde fase

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série A
Série A